Strona (gemeente), een Italiaanse gemeente
Strona (rivier in Verbano-Cusio-Ossola), een Italiaanse rivier en zijrivier van de Toce
Strona (rivier in Varese), een Italiaanse rivier en zijrivier van de Ticino